Сретенье:
 Сретенье — день народного календаря у славян.
 Сретенье — село в Ярославской области.

См. также 

 Сретение (значения)